Druestrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Druestrup (Lidemark Sogn) – en bebyggelse i Lidemark Sogn, Køge Kommune
 Druestrup (Sønder Dalby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Dalby Sogn, Faxe Kommune